Памятники пятаку — монументы, установленные в честь монеты достоинством пять копеек:
 в Москве (центральная часть Памятника студенческим приметам);
 в Нижнем Новгороде;
 в Королеве;
 в Волгограде.

Любопытно, что два из трех памятников (в Нижнем Новгороде и в Королёве) выполнены в форме или имитируют канализационный люк.

Памятники в Москве, Королёве и Волгограде посвящены студенческой примете: если положить пятак под пятку в туфлю или ботинок, то экзамен будет сдан на отлично.

Существует также проект установки памятника сибирской монете достоинством 5 копеек в Сузуне.

См. также 
 Памятник рублю
 Памятник рублю (Томск)
 Памятник пятаку (Нижний Новгород)

Примечания